Първа македонска футболна лига 1992/93 е първи официален шампионат по футбол на Република Македония след независимостта от Югославия. Групата е съставена от 18 отбора. Първи шампион е тимът на Вардар.

Класиране 

М = Мачове, П = Победи, Р = Равенства, З = Загуби, Т = Точки, ВГ = Вкарани голове, ДГ = Допуснати голове, ГР = Голова разлика

Голмайстор

Бележки 
 Република Македония - Списък с класирания (RSSSF)
 Футболна Федерация на Македония

Първенство на Северна Македония по сезони